JAI peut faire référence à :
 Justice et Affaires intérieures, un dispositif de coopération policière et judiciaire en matière pénale, de l'Union européenne ;
  ;
 , une API fournissant des interfaces orientées objet de manipulation d'image ;
 , un langage de programmation développé par Jonathan Blow.